

Biografia

Infanzia
Era figlia del re Francesco I di Francia e della regina Claudia di Francia. Giacomo V di Scozia, venuto in Francia con l'intenzione di sposare Maria di Guisa, quando vide la principessa cambiò idea e chiese la sua mano a Francesco I.

Matrimonio
La ragazza, cresciuta nel più mite clima della Valle della Loira, aveva un fisico molto delicato e una salute precaria; per questo il padre temeva che il clima invece freddo della Scozia le potesse essere fatale. Francesco quindi rifiutò una prima volta la richiesta. Alla fine, dietro le insistenze di Giacomo, gliela concesse.

Il matrimonio avvenne il 1º gennaio 1537. Maddalena, che aveva sedici anni, divenne quindi la prima moglie di Giacomo V e regina di Scozia.

Morte 
A maggio la nuova regina giunse in Scozia. A luglio i timori di Francesco si avverarono: Maddalena si ammalò gravemente e morì.

Un anno dopo Giacomo sposò Maria di Guisa, dalla quale ebbe un'unica figlia, la futura Maria Stuarda, regina di Scozia: la bambina nacque sei giorni prima che il padre morisse.

I preziosi beni portati in dote da Maddalena furono successivamente venduti per far fronte alle gravi difficoltà economiche provocate dalle costose guerre contro gli inglesi.

Ascendenza

Note

Bibliografia 
 Antonia Fraser. Maria Stuart. Milano, Oscar Mondadori, 1998.ISBN 88-04-45372-9

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Coniugi dei re di Scozia
Valois-Angoulême